Selhání může označovat:

lékařství
 selhání ledvin
 srdeční selhání
 jaterní selhání
 syndrom získaného selhání imunity
 akutní renální selhání
 chronické renální selhání

jiné
 selhání přehrad
 selhání trhu

film
 Osudové selhání

Externí odkazy